Als Arrogant-Klasse werden mehrere Schiffsklassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 Arrogant-Klasse (1682), Klasse von zwei Linienschiffen der französischen Marine (1682–1709)
 Arrogant-Klasse (1761), Klasse von zwölf Linienschiffen der britischen Marine
 Arrogant-Klasse (1896), Klasse von vier Geschützten Kreuzern der britischen Marine